Cylindrostoma är ett släkte av plattmaskar. Cylindrostoma ingår i familjen Cylindrostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Cylindrostoma